Фи́би Мэ́ри Уо́ллер-Бридж (; род. 14 июля 1985) — английская актриса, сценаристка и телевизионный продюсер. Обладательница премий «BAFTA TV», «Эмми» и «Золотой глобус» за работу над комедийно-драматическим телесериалом «Дрянь». Трёхкратная номинантка на английскую театральную награду Лоуренса Оливье за эту же роль на сцене.

Ранние годы 
Родилась в Западном Лондоне, в семье Майкла и Терезы Уоллер-Бридж (урождённой Клерк). У Фиби есть старшая сестра, Изобель Уоллер-Бридж, композитор музыки для сериала «Дрянь», и младший брат, Джаспер Уоллер-Бридж, музыкальный менеджер. Родители развелись, когда Фиби была подростком. Фиби — выпускница Королевской академии драматического искусства.

Карьера 
Дебютировала на сцене в 2009 году в пьесе Roaring Trade в Лондонском театре Сохо, позже играла там в постановке «Дрянь». Исполняла роль во втором сезоне британского сериала «Убийство на пляже».

В 2014 году Фиби была сценаристом трёх эпизодов сериала «Бездельницы».

В 2016 году Фиби написала сценарий для двух сериалов, в которых также снялась в главных ролях — «Сожители» и «Дрянь».

В 2018 году получила номинацию на премию «Эмми» за лучший сценарий драматического телесериала за сериал «Убивая Еву», создателем которого она является.

В апреле 2019 года было объявлено, что Уоллер-Бридж назначена одним из сценаристов фильма «Не время умирать».

В июле 2019 года было объявлено, что Уоллер-Бридж номинирована на премию Эмми в категориях «за лучшую женскую роль в комедийном телесериале» и «лучший сценарий комедийного сериала» за сериал «Дрянь». На церемонии, состоявшейся в сентябре 2019 года, Уоллер-Бридж одержала победу в обеих номинациях. Также созданный ею сериал был удостоен премии Эмми за лучший комедийный сериал.

В 2020 году Фиби выиграла премию «Золотой глобус» в номинации «лучшая актриса в комедийном телесериале, или мюзикле» за роль Дряни. Сериал также стал победителем в номинации Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл).

Личная жизнь 
С 2014 по 2017 год Уоллер-Бридж была замужем за режиссёром-документалистом Конором Вудманом. С 2018 года она состоит в отношениях с драматургом Мартином Макдонахом.

Фильмография

Актриса

Сценарист 
 2014 — «Drifters» — 3 эпизода
 2016 — «Сожители» — 6 эпизодов
 2016—2019 — «Дрянь» — 12 эпизодов
 2018 —  — «Убивая Еву» — 16 эпизодов
 2020 — «Не время умирать»

Продюсер 
 2020 —  — «Беги»

Награды и номинации 
Также см. страницу «Список наград и номинаций Фиби Уоллер-Бридж» (англ.)

Награды 
 2017: Премия BAFTA TV — «Лучшая женская роль в комедийном сериале» (за сериал «Дрянь»)
 2019: Премия «Эмми» — «Лучший комедийный сериал» (за сериал «Дрянь»)
 2019: Премия «Эмми» — «Лучшая женская роль в комедийном сериале» (за сериал «Дрянь»)
 2019: Премия «Эмми» — «Лучший сценарий комедийного сериала» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Премия «Золотой глобус» — «Лучший телесериал — комедия» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Премия «Золотой глобус» — «Лучшая женская роль в телесериале — комедия или мюзикл» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Премия Гильдии киноактёров США — «Лучшая женская роль в комедийном сериале» (за сериал «Дрянь»)

Номинации 
 2014: Номинация на премию Лоренса Оливье — «Выдающиеся заслуги в театре» (за постановку «Дрянь»)
 2017: Номинация на премию BAFTA TV — «Лучший комедийный сериал» (за сериал «Дрянь»)
 2017: Номинация на художественную премию BAFTA — «Лучший сценарий комедийного сериала» (за сериал «Дрянь»)
 2017: Номинация на художественную премию BAFTA — «Прорыв года»
 2018: Номинация на премию «Эмми» — «Лучший сценарий драматического сериала» (за сериал «Убивая Еву»)
 2019: Номинация на премию «Эмми» — «Лучший драматический сериал» (за сериал «Убивая Еву»)
 2019: Номинация на премию «Золотой глобус» — «Лучший телесериал — драма» (за сериал «Убивая Еву»)
 2019: Номинация на художественную премию BAFTA — «Лучший сценарий драматического сериала» (за сериал «Убивая Еву»)
 2020: Номинация на премию Лоренса Оливье — «Лучшая новая комедия» (за постановку «Дрянь»)
 2020: Номинация на премию Лоренса Оливье — «Лучшая женская роль в пьесе» (за постановку «Дрянь»)
 2020: Номинация на премию «Эмми» — «Лучший драматический сериал» (за сериал «Убивая Еву»)
 2020: Номинация на премию «Эмми» — «Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале» (за телепередачу «Saturday Night Live»)
 2020: Номинация на премию «Золотой глобус» — «Лучший телесериал — драма» (за сериал «Убивая Еву»)
 2020: Номинация на премию Гильдии киноактёров США — «Лучший актёрский состав в комедийном сериале» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Номинация на премию BAFTA TV — «Лучшая женская роль в комедийном сериале» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Номинация на премию BAFTA TV — «Лучший комедийный сериал» (за сериал «Дрянь»)
 2020: Номинация на художественную премию BAFTA — «Лучший сценарий комедийного сериала» (за сериал «Дрянь»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Сценаристки
Киноактрисы Великобритании